Kildare é um termo que pode se referir:

Localidades
Condado de Kildare
Kildare - uma cidade no condado de mesmo nome.
Kildare (Oklahoma) 
Kildare County

Outros
Ao Dr. James Kildare, personagem fictício criado por Frederick Schiller Faust, que apareceu em diversos filmes, programas de rádio e uma série de televisão 
Kildare, popular marca brasileira de calçados masculinos e femininos.

Kildare